Toros (in spagnolo "tori") può riferirsi a:

Geografia
 Toros – villaggio della Bulgaria
 Toros Dağlar, denominazione turca dei monti Tauro – catena montuosa della Turchia meridionale

Persone
 Mario Toros (1922-2018) – sindacalista e politico italiano
 Riccardo Toros (1930-2001) – calciatore italiano
 Rosita Toros (1945-1995) – attrice italiana
 Toros Roslin (1216-1288) – miniaturista armeno

Sport
 Austin Toros, nome precedente degli Austin Spurs – squadra di pallacanestro statunitense
 Miami Toros – squadra di calcio statunitense di Miami
 Rio Grande Valley FC Toros – squadra di calcio statunitense di Edinburg (Texas)

Altro
 Toros en la calle – spettacolo di tauromachia popolare spagnolo